|}

Die Linien 3 und 4 („Blaue Linie“) der Metro Delhi gehören zum Metrosystem der indischen Hauptstadt Delhi. Die Linie 4 ist ein Abzweig der Linie 3 und trägt daher denselben Farbcode. Die Linie 3 besteht aus 44 Metrostationen von Dwarka Sector 21 nach Noida Electronic City an der Grenze zu Ghaziabad mit einer Länge von 56,4 Kilometern. Die Linie 4 als Verzweigung besteht aus sieben weiteren Stationen von Yamuna Bank nach Vaishali mit einer Länge von 6,25 Kilometern.

Geschichte 
Das erste Teilstück der Hauptlinie von Dwarka nach Barakhamba Road wurde am 31. Dezember 2005 eröffnet. Die Hauptlinie ist die zweitlängste Linie im Netz der Metro Delhi nach der Linie 7.

Stationen 
Die Station Karkardooma der Linie 4 ist die höchste Station der Metro Delhi mit einer Höhe des Bahnsteigs von 19 Metern über dem Boden. Die Station Rajouri Garden auf der Linie 3 ist die zweithöchste mit einer Höhe von 17 Metren.

Linie 3 (Hauptlinie) 

Zwischen der Linie 3 und der Aqua-Linie soll der Übergang über eine Fußgängerbrücke möglich werden. Der Bau des Übergangs wird sich aber verzögern und erst nach der Eröffnung der Stationen Noida Sector 52 und Noida Sector 51 in Angriff genommen werden.

Linie 4 (Vaishali-Abzweig)

Verlängerungen in Phase III

Abzweig nach Najafgarh (Linie 9) 
Eine Abzweiglinie entsteht als neue Linie 9 von der Station Dwarka nach Najafgarh. Die Linie wurde als Teil von Phase III geplant und wird drei Stationen umfassen, eine Station wird dabei unterirdisch angelegt. Die Arbeiten haben bereits im September 2013 begonnen. Die Eröffnung soll Ende 2018 erfolgen und den Farbcode grau tragen.

Verlängerung nach Noida 
Im April 2014 hat die Regierung von Delhi eine Verlängerung ostwärts Richtung Noida bis Noida Electronic City genehmigt. Der neue Abschnitt wird sechs neue Stationen umfassen und etwa sechs Kilometer lang sein. Die Linie wurde am 8. März 2019 dem Verkehr übergeben. Weiterhin soll es eine Verlängerung in Richtung Greater Noida geben, die als eigene Linie betrieben wird. Hierzu wurde bereits die Noida Metro Rail Corporation Ltd. gegründet. Der Abzweig ist im Sektor 52 entstanden und trägt den Farbcode Aqua im Netz der Delhi Metro, auch wenn die Linie formell nicht zur DMRC gehört.

Weitere Erweiterungen in Ghaziabad 
Um die Verbindungen in Ghaziabad im „Trans-Hindon“-Gebiet zu verbessern, hat die DMRC im Februar 2018 Pläne zur Verlängerung der beiden Äste an die Stadtentwicklungsbehörde von Ghaziabad (GDA, Ghaziabad Development Authority) übermittelt. Sie sind formal nicht Bestandteil der Phase IV, da die Erweiterung innerhalb von Ghaziabad erfolgen wird, das im Bundesstaat Uttar Pradesh liegt und nicht in Delhi. Die Verlängerungen werden als Ghaziabad Phase 3 und 4 bezeichnet.

Im Rahmen dieser Erweiterung soll die Linie 3 von Noida Electronic City ursprünglich noch um fünf Stationen bis Sahibabad erweitert werden. Geplante Stationen sind Vaibhav Khand, Indirapuram, Shakti Khand, Sector 5 Vasudhara und Sahibabad. Die Linie 4 sollte um vier Stationen bis Mohan Nagar zur verlängerten Linie 1 erweitert werden. Geplante Stationen von Vaishali sind Prahlad Garhi, Sector 14 Vsudhara, Sahibabad und Mohan Nagar. Mit der Erweiterung sollte die Erschließung innerhalb von Ghaziabad verbessert sowie eine Verbindung von Ghaziabad nach Noida und Greater Noida geschaffen werden. Die Streckenführung wird im Jahr 2019 nochmals angepasst, damit eine bessere Verbindung zwischen Ghaziabad und Noida innerhalb von Uttar Pradesh entsteht. Die Strecke der Linie 4 wird verkürzt, um einen direkten Anschluss der Linie 3 an die Linie 1 der Metro zu ermöglichen. Der direkte Umstieg zur geplanten RRTS-Linie Delhi–Meerut wird damit aber aufgegeben.

Einzelnachweise 

Metro Delhi